Харін Валентин Аркадійович (1936—2008) — український радянський діяч, машиніст гірничих виймальних машин, депутат Верховної Ради УРСР 10-11-го скликань.
 Харін Василь Терентійович (1889—1921) — в обозі 4-ї Київської дивізії Армії УНР, Герой Другого Зимового походу.
 Харін Дмитро Вікторович (1968) — радянський, згодом російський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Харін Олександр Леонідович — учасник антитерористичної операції, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Харін Ярослав Леонідович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки